Filmes
 Over the Garden Wall (1910), curta de comédia
 Over the Garden Wall (1919), comédia romântica muda estadunidense
 Over the Garden Wall (1934), comédia romântica sonora britânica
 Over the Garden Wall (1950), comédia britânica com Norman Evans

Televisão
 Over the Garden Wall (minissérie), desenho animado